Karl von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Karl I. von Hohenzollern (1516–1576), Graf von Hohenzollern, Reichserbkämmerer und Reichshofratspräsident des Heiligen Römischen Reichs, siehe Karl I. (Hohenzollern)
 Karl Anton von Hohenzollern (1811–1885), Fürst von Hohenzollern und preußischer Ministerpräsident, siehe Karl Anton (Hohenzollern) 
 Karl Anton von Hohenzollern (1868–1919), Prinz von Hohenzollern und preußischer Generalleutnant
 Karl Friedrich von Hohenzollern (* 1952), deutscher Unternehmer und Oberhaupt des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen
 Karl von Hohenzollern-Haigerloch (1588–1634), dritter Graf von Hohenzollern-Haigerloch, siehe Karl (Hohenzollern-Haigerloch) 
 Karl von Hohenzollern-Hechingen (1732–1803), Fürstbischof von Ermland

Siehe auch:
 Carol II. von Hohenzollern-Sigmaringen